Косулинский сельсовет

Курганская область 

 Косулинский сельсовет Куртамышского района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 

 Косулинский сельсовет Белоярского района (упразднён в 2017 году)